O FC Sankt Gallen é um clube de futebol da Suíça. Foi fundado em 1879 e sua sede fica na cidade de São Galo.

Principais Títulos 

02 Campeonatos Suíços: 1904, 2000
01 Copa da Suíça: 1969 (vice-campeão 1945, 1978, 1998)

Elenco atual 
Atualizado em 17 de julho de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Treinadores

 Jack Reynolds (1912–14)
 William Townley (1920)
 Leopold Grundwald (1922)
 William Townley (1923–25)
 Jimmy Townley (1945–49)
 Bob Kelly (1949–51)
 Fritz Kerr (1952–54)
 Otto Pfister (1963–66)
 Virgil Popescu (1966–67)
 René Brodmann (1967–68)
 Albert Sing (1968–70)
 Željko Perušić (1970–74)
 Helmuth Johannsen (1981-1985)
 Werner Olk (1985–86)
 Uwe Klimaschefski (1986-1987)
 Kurt Jara (1988-1991)

 Uwe Rapolder (1993-1996)
 Werner Zünd (interim) (1996)
 Roger Hegi (1996-1998)
 Marcel Koller (1999-2001)
 Gérard Castella (2002)
 Thomas Staub (interim) (2002)
 Heinz Peischl (2003-2005)
 Werner Zünd (interim) (2004-2005)
 René Weiler (interim) (2005)
 Ralf Loose (2005–2006)
 Werner Zünd (interim) (2006)
 Rolf Fringer (2006-2007)
 Krassimir Balakov (2007-2008)
 Uli Forte (2008–2011)
 Giorgio Contini /  Roger Zürcher (interim) (2011)
 Jeff Saibene (2011–2015)
 Josef Zinnbauer (2015–)

Ligações externas 
 

St. Gallen
Clubes de futebol fundados em 1879